Saix ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Saix im französischen Département Vienne
 Saïx im französischen Département Tarn
 Le Saix im französischen Département Hautes-Alpes
 Saix, katalanischer Name der spanischen Gemeinde Sax in der Provinz Alicante